1. HRL 1992./93. je bila druga sezona hrvatskog prvenstva od osamostaljenja. Prvak je ponovno Zagreb, sada pod nazivom Badel 1862.

Liga 12

Drugi dio sezone

Doigravanje za prvaka

Doigravanje za plasman

Mini liga za ostanak 
-razigravanje za 9. – 12. mjesto

U tablicu su uračunati i međusobni susreti iz ligaškog dijela natjecanja.

Konačni poredak 
 Badel 1862, Zagreb
 Coning Medveščak, Zagreb
 Istraturist, Umag
 Sisak, Sisak
 Karlovačka Pivovara, Karlovac
 Zamet, Rijeka
 Đakovo, Đakovo
 Sirela, Bjelovar
 Moslavina, Kutina
 Chipoteka, Zagreb
 Elektra, Osijek
 Split, Split

Izvori 
Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 178
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.

Poveznice 
 1.B HRL 1992./93.
 2. HRL 1992./93.
 Hrvatski kup 1992./93.

1992-93
m-1A